6e Leger (Deutsches Heer) - Duitse legereenheid
 6e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 6e Leger (Frankrijk)- Franse legereenheid
 6e Leger (Sovjet-Unie) - Russische legereenheid
 6e Leger (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid